Carl Konow kan syfta på bland andra:

Carl Konow (1806–1876), norsk affärsman
Carl Konow (1863–1923), norsk präst

Se även 
 Karl Konow